3724 Annenskij – asteroide
Innokentij Fëdorovič Annenskij – poeta e scrittore russo (1855-1899)